Burg Steinfurt bezeichnet:

 Burgsteinfurt, Ortsteil der Stadt Steinfurt in Nordrhein-Westfalen
 Schloss Burgsteinfurt, ein Wasserschloss in der münsterländischen Stadt Steinfurt
 Burg Hermannstein (Waltershausen), eine hochmittelalterliche Befestigung im Stadtteil Schnepfental von Waltershausen im Landkreis Gotha am Nordrand des Thüringer Waldes